

Geografia 
 Mulliken – villaggio dello Stato del Michigan, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bill Mulliken – nuotatore statunitense
 Robert Mulliken – fisico e chimico statunitense, premio Nobel per la chimica 1966